Шатуновский сельсовет — упразднённое муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Залесовском районе Алтайского края России. Административный центр — село Шатуново.

С 1 апреля 2021 года Шатуновский сельсовет как муниципальное и административно-территориальное образование упразднён в связи с преобразованием Залесовского муниципального района в муниципальный округ.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 886 человек, в том числе 432 мужчины и 454 женщины. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 878 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входили два населённых пункта:
 посёлок Калиновка,
 село Шатуново.

Примечания 

Муниципальные образования Залесовского района
Упразднённые сельские поселения Алтайского края